Guinee-Bissaus voetbalelftal (mannen)
 Guinee-Bissaus voetbalelftal (vrouwen)